Измухамбетов — казахская фамилия. Известные носители:
 Измухамбетов, Бактыкожа Салахатдинович (род. 1948) — казахстанский государственный деятель.
 Измухамбетов, Салават (род. 1970) — казахстанский шахматист, гроссмейстер (1996).